Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1987 года прошёл 24 — 25 января в Тронхейме (Норвегия). Чемпионат проводился только среди мужчин на дистанциях 500 метров, 1500 метров, 5000 метров и 10000 метров. В соревнованиях принял участие 31 конькобежец из 13 стран. Чемпионом Европы стал представитель СССР Николай Гуляев, призёрами — австриец Михаэль Хадшифф и представитель Нидерландов Хейн Вергеер.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию

Чемпионаты Европы по конькобежному спорту
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
1987 год в конькобежном спорте
Январь 1987 года
Спорт в Норвегии в 1987 году
Международные спортивные соревнования в Тронхейме
Чемпионаты Европы в 1987 году
Чемпионаты Европы в Норвегии